Ногара се може односити на:
Ногара (Верона), насеље у Италији у округу Верона
Ногара (Виченца), насеље у Италији у округу Виченца